Anstieg bezeichnet:
in der Mathematik die Steigung einer Geraden oder eines Funktionsgraphen in einem kartesischen Koordinatensystem
den Höhenunterschied pro Strecke eines Straßen- oder Schienenweges, siehe Gradiente
eine steile Fahrstraße, siehe Anstieg (Steige)
die Änderung einer Größe pro Zeitspanne, siehe Anstiegs- und Abfallzeit
die Änderung einer elektrischen Spannung oder Stromes pro Mess- oder Steuergröße, siehe Steilheit
im Radsport ein Kriterium, siehe Bergfahren

Siehe auch
Schiefe Ebene
Kennlinie
Meeresspiegelanstieg
Transaminasenanstieg
Gefälle